

Patronymie 

 Adrien Tomas  (1988- ) est un joueur de rugby à XV français.
 Adrien Tomas  (1986- ) est un écrivain de fantasy français.
 Américo Tomás (1894-1987) est un amiral et homme politique portugais.
 Antonio Tomás (1985- ) est un footballeur espagnol.
 Augusto da Silva Tomás, ministre angolais des transports de 2008 à 2017.
 Belarmino Tomás (1892-1950) est un syndicaliste et homme politique socialiste mexicain.
 Catalina Tomas (1533-1574) est une sainte béatifiée par le pape Pie VI et canonisée par le pape Pie XI.
 Consuelo Tomás (1957- ) est une actrice en spectacles de marionnettes, dramaturge, poétesse, romancière et coordinatrice médiatique panaméenne.
 Éric Tomas (1948- ) est un ingénieur civil, docteur en sciences appliquées et homme politique belge.
 João Henrique Pataco Tomás (1975- ) est un footballeur portugais.
 Joël Tomas (1987- ) est un joueur de football français.
 José Tomás (1975- ) est un matador espagnol. 
  (1968- ) est un journaliste espagnol.
 Julien Tomas (1985- ) est un joueur de rugby à XV international français. 
 Marko Tomas (1985- ) est un basketteur croate.
 Stjepan Tomas (1976- ) est un footballeur croate et bosnien.
 Tomás Navarro Tomás (1884-1979) est un philologue espagnol.
 Víctor Tomás (1985- ) est un handballeur espagnol.
 Xavier Tomas (1986- ) est un footballeur français.
 Yasmani Tomás (1990- ) est un joueur cubain de baseball.

Pseudonyme 
 Tomás (1960-), footballeur international espagnol.

Personnage virtuel 
 Tomas est un des héros de la saga Les Chroniques de Krondor de Raymond E. Feist.
Patronyme hispanique